Skara (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Skara (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.